Amatuku Football Club era um clube de futebol de Tuvalu com sede na ilha de mesmo nome, em Funafuti. Possui registros na primeira divisão apenas nas temporadas de 2005 e 2009–2010. Terminou em último lugar dentre 8 equipes na primeira, e não se sabe o desempenho do clube na segunda.

Clubes de futebol de Tuvalu